Made in Hong Kong – marchio che indica prodotti fabbricati a Hong Kong

Cinema
Made in Hong Kong (Xiāng Gǎng zhì zào) – film del 1997 di Fruit Chan

Musica
Made in Hong Kong – album del 1978 di Mario Barbaja
Made in Hong Kong – album del 1981 di Claudja Barry
Made in Hong Kong (And in Various Other Places) – live album del 2009 di Nightwish